Talaia ( für Wachturm) bezeichnet:
 Sant Josep de sa Talaia, Gemeinde auf Ibiza
 Talaia de na Guinavera, Wachturm auf Dragonera
 Talaia de Son Jaumell, Wachturm auf Mallorca
 Talaia Moreia, Wachtum auf Mallorca

Talaia ist der Nachname von:
 Joannes I. Talaia (* vor 482; † nach 496), Patriarch von Alexandria und Bischof von Nola
 Paulo Talaia (* 1975), angolanischer Fußballschiedsrichter

siehe auch:
 Talaja